Die Hochzeit von Valeni – film del 1912 diretto da Adolf Gärtner
 Die Hochzeit von Valeni – film del 1914 diretto da Jacob Fleck, Carl Rudolf Friese